Пимштейн — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пимштейн, Валентин (1925—2017) — мексиканский продюсер, поставивший свыше 100 сериалов.
 Пимштейн, Вероника — мексиканский продюсер и медиаменеджер.